Luna (mitologia), deessa romana de la Lluna.
 Biografies:
 Luna (llinatge) poderosa família d'infançons aragonesos
 Papa Luna, (Illueca, Regne d'Aragó, 1328 - Peníscola, Regne de València, 1423), antipapa
 Toponímia:
 Luna (Aragó) municipi de l'Aragó, a la província de Saragossa, a la comarca de Cinco Villas 
 Luna (Lleó) comarca de la província de Lleó 
 Luna (Etrúria) fou una ciutat d'Etrúria (Itàlia)